Појам Павле I се може односити на:
 Павле I Петрович
 Павле I Цариградски
 Павле I Шубић
 Папа Павле I
 Патријарх српски Павле I